Praxiterapia é um tratamento baseado no trabalho organizado e de complexidade crescente, geralmente utilizado com doentes crônicos internados.

Bibliografia 

 

Terapias